Кеті Джордан і Пола Сміт були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Барбара Поттер і Шерон Волш з рахунком 6–4, 4–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1983 Murjani Cup Doubles Draw 

Парний розряд